Ecru steht für:
 Ecru, eine Art Wollweiß, siehe Naturfarben#Ecru
 Ekrüseide, eine nicht vollständig entbastete, glanzlose Natur-Rohseide
 Ecru (Mississippi), eine Stadt im US-Bundesstaat Mississippi